Йосса () — немецкий топоним и фамилия

 Йосса (приток Зинна)
 Йосса (приток Людера)
 Йосса (приток Фульды)

См. также 
 Иосса